Викто́рия Самуи́ловна (Само́йловна) То́карева (урождённая Шефтер, род. , Ленинград) — русский прозаик, редактор, сценарист.

Автор сценария таких советских фильмов, как «Джентльмены удачи» (с Александром Серым и Георгием Данелией), «Мимино» (с Резо Габриадзе и Георгием Данелией), «Шла собака по роялю», «Шляпа».

Биография 
Виктория Токарева родилась в 1937 году в Ленинграде, в семье инженера Самуила Насоновича Шефтера (1907—1945), еврейского происхождения, уроженца местечка Заборье Лепельского уезда Витебской губернии; мать — Наталья Степановна Хлопова (1913—1995), русско-украинского происхождения, уроженка города Горловка Донецкой области — работала вышивальщицей в ателье, машинисткой. Родители жили в однокомнатной квартире на Лесном проспекте, 37, корп. 5, кв. 60. Отец был призван в ополчение, впоследствии тяжело болел, был госпитализирован с раком пищевода и скончался в январе 1945 года. Во время войны мать и две дочери: Виктория (1937) и Регина (1936) были в эвакуации в посёлке Кикнур Кировской области, куда эвакуировалась вся семья отца. Долгое время семье помогал старший брат отца — «дядя Женя» (Е. Н. Шефтер, 1900—1961), участник Гражданской и Великой Отечественной войн, с предвоенного времени директор Ленинградского металлического завода.

Любовь к литературе проявилась в 13 лет, когда её мать читала ей рассказ Чехова «Скрипка Ротшильда». Тем не менее, увлечение литературой не сразу перешло в желание стать писательницей: в девичестве Токарева решила изучать медицину. Но её заявление было отклонено, и ей пришлось получать музыкальное образование, четыре года учась по классу фортепиано сначала в музыкальной школе и в Ленинградском музыкальном училище (окончила в 1958 году), а затем — в Ленинградской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

После замужества Виктория Токарева переехала в Москву. Работала в детской музыкальной школе учительницей пения и тогда же начала писать прозу, позже работала редактором на киностудии «Мосфильм».

В 1962 году Токарева по протекции поэта Сергея Михалкова поступила во ВГИК на сценарный факультет, который окончила в 1967 году. На второй год обучения в институте, по совету Владимира Войновича опубликовала свой первый короткий рассказ «День без вранья» (издательство «Молодая гвардия»).

Работала на телевидении в должности штатного сценариста. В 1971 году вступила в Союз писателей СССР.

Среди книг, написанных в девяностые годы, — «Хэппи энд» (1995), «Самый счастливый день»- сборник рассказов или рассказ (1995), «Вместо меня» (1995) и «Лошади с крыльями» (1996), также она публикуется в журналах «Новый мир» и «Юность».

В 1968 году была удостоена премии «Золотой телёнок» «Клуба 12 стульев» «Литературной газеты», став одной из трёх первых награждённых.

Семья 

Муж — Игорь Дьяченко.

 Дочь — Наталья Токарева (род. 1965), сценарист, психоаналитик. Была замужем за Валерием Тодоровским.
 Внук — Пётр Тодоровский, сценарист и режиссёр (род. 1986).
 Внучка — Екатерина Тодоровская (род. 1995).

Имела продолжительный роман с режиссером Георгием Данелией.

Киноработы 
Токарева начала работать с различными советскими кинорежиссёрами с конца 1960-х годов. Многие из сценариев Токаревой — адаптации её рассказов или книг, среди них — «100 грамм для храбрости» (1976), «Перед экзаменом» (1977), «Талисман» (1983).

Три фильма — «Джентльмены удачи» (1971, сценарий совместно с Александром Серым и Георгием Данелией), «Мимино» (1977, сценарий совместно с Ревазом Габриадзе и Георгием Данелией) и «Шла собака по роялю» (1978) — были чрезвычайно успешными. «Мимино» получил Государственную премию 1978 года и золотую медаль на Московском международном кинофестивале в 1977 году.

Библиография 

 1969 — «О том, чего не было»
 1972 — «Когда стало немножко теплее»
 1978 — «Летающие качели»
 1983 — «Ничего особенного»
 1991 — «Сказать — не сказать…»
 1992 — «Римские каникулы»
 1993 — «Почём килограмм славы?»
 1995 — «Антон, надень ботинки!»
 1995 — «Вместо меня»
 1995 — «Хэппи энд»
 1996 — «Лошади с крыльями»
 1997 — «Можно и нельзя»
 1998 — «Этот лучший из миров»
 2002 — «Мужская верность»
 2004 — «Птица счастья»
 2006 — «Террор любовью»
 2009 — «Дерево на крыше»
 2012 — «Тихая музыка за стеной»
 2012 — «Короткие гудки»
 2013 — «Так плохо, как сегодня»
 2014 — «Сволочей тоже жалко»
 2015 — «Муля, кого ты привёз?»
 2015 — «Мои мужчины»
 2016 — «Немножко иностранка»
 2016 — «Кругом один обман»
 2017 — «Дома стоят дольше, чем люди»
 2018 — «Дом за посёлком»
 2019 — «Жена поэта»
 2022 — «Ничем не интересуюсь, но всё знаю»

Фильмография (сценарист) 
 1968 — Урок литературы
 1971 — Джентльмены удачи (с Георгием Данелией и Александром Серым)
 1973 — Совсем пропащий (экранизация романа Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», с Георгием Данелией)
 1976 — Сто грамм для храбрости
 1977 — Мимино (с Резо Габриадзе и Георгием Данелией)
 1977 — Перед экзаменом
 1978 — Шла собака по роялю
 1981 — Шляпа
 1983 — Талисман
 1987 — Стечение обстоятельств
 1993 — Ты есть…
 2000 — Вместо меня
 2006 — Простая история

Фильмография (актриса)

Экранизации произведений Виктории Токаревой 
 1966 — «Тяжёлый случай» — экранизация рассказа «Сразу ничего не добьёшься».
 1968 — «Урок литературы» — экранизация рассказа «День без вранья».
 1976 — «Сто грамм для храбрости» — экранизация одноимённого рассказа.
 1977 — «Перед экзаменом» — экранизация рассказа «Инструктор по плаванию».
 1977 — «Между небом и землёй», фильм-спектакль — экранизация повести «Ехал грека».
 1978 — «Шла собака по роялю» — экранизация повести «Неромантичный человек».
 1979 — «Дефицит на Мазаева», фильм-спектакль — экранизация рассказа «Пираты в далёких морях».
 1979 — «Поговори на моём языке», короткометражный фильм — экранизация рассказа «Стечение обстоятельств».
 1980 — «Глубокие родственники», короткометражный фильм — экранизация одноимённого рассказа.
 1980 — «Гость», короткометражный фильм — экранизация рассказа «Зануда».
 1980 — «Зигзаг», короткометражный фильм — экранизация одноимённого рассказа.
 1981 — «Шляпа» — экранизация повести «Ехал грека».
 1983 — «Талисман» — экранизация повести «Ни сыну, ни жене, ни брату».
 1984 — «Маленькое одолжение» — экранизация одноимённого рассказа.
 1985 — «Тайна Земли», короткометражный фильм — экранизация одноимённого рассказа.
 1986 — «О том, чего не было» — экранизация повести «Звезда в тумане».
 1986 — «Кто войдет в последний вагон…» — экранизация повести «Старая собака».
 1987 — «Стечение обстоятельств» — экранизация повести «Длинный день».
 1991 — «Хеппи-энд» — экранизация одноимённой повести.
 1992 — «Мелодрама с покушением на убийство» — экранизация повести «Пять фигур на постаменте».
 1993 — «Ты есть...» — экранизация повести «Я есть. Ты есть. Он есть».
 1994 — «Я люблю» — экранизация повести «Ничего особенного».
 2000 — «Вместо меня» — экранизация одноимённого рассказа.
 2001 — «Лавина» — экранизация одноимённой повести
 2006 — «Важнее, чем любовь...», телевизионный фильм — экранизация повести «Длинный день».
 2006 — «Простая история», телевизионный фильм — экранизация повести «Паша и Павлуша».
 2007 — «Лилии для Лилии», телевизионный фильм — экранизация рассказа «Розовые розы».
 2007 — «Единственному, до востребования», телевизионный фильм — экранизация рассказа «Свинячья победа».
 2008 — «Птица счастья», телевизионный фильм — экранизация одноимённой повести.
 2008 — «Своя правда», телевизионный фильм — экранизация одноимённой повести. В соавторстве с Майей Шаповаловой.
 2009 — «Первая попытка», телевизионный фильм — экранизация одноимённой повести. В соавторстве с Майей Шаповаловой.
 2009 — «Террор любовью», телевизионный фильм — экранизация одноимённой повести. В соавторстве с Майей Шаповаловой.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (11 декабря 1987 года) — за заслуги в области советской литературы.

Автобиография

Примечания

Ссылки 
 Bulashova, S. and I. Korchagina. «From an Interview with Viktoriia Tokareva: December 1989.» Interpretation of Artistic Texts. Ed. M. I. Gorelikova. Moscow: University of Moscow Press, 194—196.
 Lyubov Popov and Radha Balasubramanian, Introduction to Viktoria Tokareva’s Life and Works, University of Nebraska Lincoln.
 Viktoria Tokoreva by Stephen Shenfield
 Viktoriya Tokoreva IMDb
 Interview with Victoria Tokareva
 Women’s Prose
 Why A Russian Women Would Go To A Burning Izba
 Виктория Токарева в передаче «Школа злословия»

 
Сценаристы России
Академики Российской академии кинематографических искусств «Ника»
Писатели России по алфавиту
Писатели России XX века
Писатели России XXI века
Писатели СССР
Писатели Москвы
Выпускники ВГИКа
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Редакторы СССР
Сценаристы СССР